Osoby o tym nazwisku:
 Bartek Sadura – polski gitarzysta i perkusista
 Halina Sadura – polska lekkoatletka
 Tadeusz Sadura – polski polityk, poseł na Sejm